Montenegro — país europeu
 República Autônoma do Montenegro — designação de Montenegro antes da independência
 Montenegro (Rio Grande do Sul) — município brasileiro
 Montenegro (Faro) — freguesia portuguesa do concelho de Faro
 Carrazedo de Montenegro — freguesia portuguesa do concelho de Valpaços
 São Julião de Montenegro — freguesia portuguesa do concelho de Chaves
 Monte Negro — município do estado de Rondônia, Brasil
 Abelardo Fernando Montenegro — escritor cearense

Desambiguações de topônimos